Херберт Маршал (; Лондон, 23. мај 1890 — Беверли Хилс, 22. јануар 1966) је био енглески глумац.

Филмографија 

|-
| 1929. || Писмо || -{The Letter}- || ||
|-
| 1930. || Убиство || -{Murder!}- || ||
|-
| 1931. || || -{Secrets of a Secretary}- || ||
|-
| 1931. || Календар || -{The Calendar}- || ||
|-
| 1931. || Мајкл и Мери || -{Michael and Mary}- || ||
|-
| 1932. || || -{The Faithful Heart}- || ||
|-
| 1932. || Плава Венера || -{Blonde Venus}- || ||
|-
| 1932. || || -{Trouble in Paradise}- || ||
|-
| 1932. || || -{Evenings for Sale}- || ||
|-
| 1933. || || -{I Was a Spy}- || ||
|-
| 1933. || || -{The Solitaire Man}- || ||
|-
| 1934. || || -{Four Frightened People}- || ||
|-
| 1934. || || -{Riptide}- || ||
|-
| 1934. || || -{Outcast Lady}- || ||
|-
| 1934. || || -{The Painted Veil}- || ||
|-
| 1935. || || -{If You Could Only Cook}- || ||
|-
| 1935. || || -{The Dark Angel}- || ||
|-
| 1935. || || -{The Good Fairy}- || ||
|-
| 1936. || || -{Till We Meet Again}- || ||
|-
| 1936. || || -{A Woman Rebels}- || ||
|-
| 1937. || || -{Breakfast for Two}- || ||
|-
| 1937. || Анђео || -{Angel}- || ||
|-
| 1938. || || -{Mad About Music}- || ||
|-
| 1938. || || -{Always Goodbye}- || ||
|-
| 1939. || Заза || -{Zaza}- || ||
|-
| 1940. || || -{Foreign Correspondent}- || ||
|-
| 1940. || Писмо || -{The Letter}- || ||
|-
| 1941. || || -{Kathleen}- || ||
|-
| 1941. || Мале лисице || -{The Little Foxes}- || ||
|-
| 1941. || || -{When Ladies Meet}- || ||
|-
| 1942. || || -{The Moon and Sixpence}- || ||
|-
| 1943. || || -{Young Ideas}- || ||
|-
| 1943. || || -{Flight for Freedom}- || ||
|-
| 1944. || || -{Andy Hardy's Blonde Trouble}- || ||
|-
| 1945. || || -{The Enchanted Cottage}- || ||
|-
| 1945. || || -{The Unseen}- || ||
|-
| 1946. || || -{Crack-Up}- || ||
|-
| 1946. || || -{The Razor's Edge}- || ||
|-
| 1946. || || -{Duel in the Sun}- || ||
|-
| 1947. || Иви || -{Ivy}- || ||
|-
| 1947. || || -{High Wall}- || ||
|-
| 1949. || || -{The Secret Garden}- || ||
|-
| 1950. || || -{Black Jack}- || ||
|-
| 1951. || || -{Anne of the Indies}- || ||
|-
| 1952. || || -{Angel Face}- || ||
|-
| 1954. || || -{Gog}- || ||
|-
| 1954. || || -{The Black Shield of Falworth}- || ||
|-
| 1956. || || -{Wicked As They Come}- || ||
|-
| 1958. || || -{Stage Struck}- || ||
|-
| 1958. || || -{The Fly}- || ||
|-
| 1960. || || -{Midnight Lace}- || ||
|-
| 1962. || Пет недеља у балону || -{Five Weeks in a Balloon}- || ||
|-
| 1963. || || -{The Caretakers}- || ||
|-
| 1965. || Трећи дан || -{The Third Day}- || ||
|-
|}

Спољашње везе 

Рођени 1890.
Умрли 1966.
Енглески глумци